Byron – przylądek w Australii
Osoby:
 Kari Byron – rzeźbiarka i prezenterka, członkini Pogromców Mitów
 Babbitt Milton Byron – kompozytor
 George Gordon Byron (lord Byron) – poeta i dramaturg
 Tom Byron – amerykański aktor
Miejscowości w USA:
 Byron – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Byron – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Peach
 Byron – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Byron – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Byron – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Byron – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Byron – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Byron – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Byron – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Alfalfa
 Byron – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Big Horn
 Byron – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Byron – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Byron (ang. Byron Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Byron (ang. Byron Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Byron (ang. Byron Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Byron (ang. Byron Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Byron (ang. Byron Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Byron (ang. Byron Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Byron (ang. Byron Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Byron (ang. Byron Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Byron (ang. Byron Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Byron (ang. Byron Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Byron (ang. Byron Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe